Poposauroidea — надсемейство вымерших архозавроморфов из группы псевдозухий (Pseudosuchia), известных из отложений триаса.

Строение 

Разнообразная группа псевдозухий, включавшая роды с различными экологическими приспособлениями. Представители родов Poposaurus и семейства Shuvosauridae были бипедалистами с короткими передними конечностями, тогда как другие (Ctenosauriscidae и Lotosaurus) были опирались на обе пары конечностей и обладали удлиненными остистыми отростками позвоночника, образовывавшими «парус» (подобно спинозавридам и некоторым пеликозаврам, таким как диметродоны). Lotosaurus и Shuvosauridae утратили зубы и, по-видимому, использовали для обработки растительной пищи роговой клюв, а Qianosuchus, Poposaurus и Ctenosauriscidae обладали острыми зубами и вели хищный образ жизни. Экологическая раздробленность представителей не позволяет определить архетип группы.

Как и у других пресмыкающихся, таз образован тремя пластинчатыми костями: подвздошной костью, расположенной над вертлужной впадиной, а также направленными вперёд лобковой костью и назад седалищной костью.

Классификация 

†
Вымершие пресмыкающиеся